Кункуну́ль () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Cuncunul с майяского языка можно перевести как место необычного или волшебного котла.

Поселение было основано в доиспанский период, а первое упоминание относится только к 1700 году, когда оно перешло в управление донам Фернандо Мальдонадо, Франсиско Васкесу Карраско и Андресу де Валесу. В XVIII веке был построен храм Святого Хуана Баутисты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Юкатана